Everton FC deltog säsongen 2010/2011 i de inhemska engelska turneringarna Premier League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Lagets poängskörd i ligaspelet var sämre än föregående säsonger, men trots detta slutade laget sjua, en placering bättre än föregående säsong. Cupspelet innebar visserligen att slå ut Chelsea ur FA-cupen, men förlorade i åttondelsfinalen mot Reading på hemmaplan. I ligacupen slogs laget ut i sextondelsfinal mot Brentford.

Turneringsresultat

Spelartrupp

Målvakter
  Tim Howard
  Ján Mucha
  Iain Turner

Backar
  Leighton Baines
  Séamus Coleman
  Sylvain Distin
  Shane Duffy
  John Heitinga
  Tony Hibbert
  Phil Jagielka
  Shkodran Mustafi

Mittfältare
  Mikel Arteta
  Dinijar Biljaletdinov
  Tim Cahill
  Marouane Fellaini
  Phil Neville
  Leon Osman
  Steven Pienaar
  Jack Rodwell

Anfallare
  Victor Anichebe
  Jermaine Beckford
  Magaye Gueye
  Louis Saha
  James Vaughan
  Yakubu

Premier League

Matcher

Referenser
 | Everton FC Soccerbase.com

Everton FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2010/2011